Ebow bezeichnet

 E-Bow, ein Effektgerät für elektrisch verstärkte Gitarren
 Ebow (Rapperin), eine deutsche Rapperin